Пищалкино - топоним Тверской области:
 Пищалкино — посёлок в Сонковском районе
 Пищалкино — деревня в Сонковском районе
 Пищалкино — деревня в Калининском районе
 Пищалкино — станция  на линии Бологое — Сонково — Рыбинск (в Сонковском районе)

См. также 
 Пищалкинское сельское поселение в Сонковском районе